Henri Thomas peut désigner :
 Henri Thomas (1878-1972), peintre belge ;
 Henri Thomas (1912-1993), écrivain, romancier et traducteur français ;
 Henri Thomas (1930-2016), peintre français.

Voir aussi